Менекей — в древнегреческой мифологии:
 Менекей (сын Креонта).
 Менекей (отец Креонта).